Binnington ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Binnington (* 1993), kanadischer Eishockeytorwart
 Max Binnington (Maxwell Binnington; * 1949), australischer Hürdenläufer